2 miejscowości w Polsce: 
 Stare Bielice – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Stare Bielice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Biesiekierz

Inne:
 Stare Bielice – przystanek kolejowy w Starych Bielicach, w województwie lubuskim
 Stare Bielice – dawna gromada